Чибизовка — название населённых пунктов в России:

 Чибизовка — посёлок в Борисоглебском районе Воронежской области.
 Чибизовка — посёлок в Поворинском районе Воронежской области.
 Чибизовка — деревня в Александро-Невском районе Рязанской области.
 Чибизовка — деревня в Петровском районе Тамбовской области, Покрово-Чичеринский сельсовет.
 Чибизовка — деревня в Петровском районе Тамбовской области, быв. Самовецкий сельсовет, упразднена в 2003 г.
 Чибизовка — до 1954 года название города Жердевка в Тамбовской области.